Крепости в Мардакяне

 Круглый замок (Мардакян) — 1232 год, архитектор Абдулмеджид ибн Максуд;
 Четырёхугольный замок (Мардакян) — XIV век.